Singin' in the Rain - film uit 1952
 Singin' in the rain (lied) - lied uit de jaren 1920, meest bekend in de versie uit bovenstaande film
 Singin' in the Rain (musical) - musical uit 1983, bewerking van bovenstaande film